Пьетро Бьянки
 Бьянки, Пьетро (1883—1965) — итальянский гимнаст, чемпион Олимпийских игр 1912 и 1920 годов
 Бьянки, Пьетро — итальянский тяжелоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 1920 года
 Бьянки, Пьетро (итал.) — итальянский художник XVIII века